est une espèce éteinte de pliosaures de très grande taille, décrite en 2013 sur la base d'un crâne découvert par un collectionneur local sur la côte du Dorset, en Angleterre, et racheté par les autorités locales le . Rivalisant de taille avec le Pliosaurus funkei du Spitzberg et le « monstre d'Aramberri » du Mexique, il s'agit d'un des plus grands spécimens de pliosaures jamais découverts. Pliosaurus kevani est connu à ce jour dans des sédiments du Jurassique supérieur (Kimméridgien et Tithonien) en Europe et en Argentine (Patagonie).

Découverte 

Pliosaurus kevani a été découvert en 2003 sur une plage du littoral du Dorset et de l'est du Devon par Kevan Sheehan, un ex-patron de café âgé de 68 ans en 2013. Après cinq ans de travail pour reconstituer le crâne de l'animal, long de , l'homme le vend pour l'équivalent de  à un musée. En , les paléontologues reconnaissent le pliosaure comme étant le représentant d'une nouvelle espèce, et le nomment en l'honneur de son découvreur.

Description 
Le fossile consiste en un crâne relativement complet. Il semble plus robuste que tous les spécimens connus de Pliosaurus brachyspondylus, encore qu'il pourrait s'agir d'un artéfact de préservation, dû à l'écrasement du fossile.

Les projections, en utilisant les proportions du genre Pliosaurus, donnent une longueur totale du crâne de . En se basant sur cette longueur de crâne, les différents modèles établissent une première estimation de la taille de l'animal entre 10 et 12,8 m de long.

Pliosaurus kevani et Pliosaurus funkei, un autre pliosaure géant, sont connus par des restes fossilisés de parties différentes de leurs corps, si bien qu'il est difficile d'en comparer la longueur. P. kevani pourrait avoir été légèrement plus petit, mais également plus massif, que P. funkei, à moins que les fossiles de P. funkei n'aient fait l'objet d'une distorsion. Selon les auteurs, les deux espèces restent cependant de dimensions très similaires. Après description complète du spécimen, la taille en est estimée à environ  pour un poids d'environ .

Paléobiologie 
Pliosaurus kevani vivait il y a environ 150 ou 155 millions d'années, à la fin du Jurassique. C'était vraisemblablement un superprédateur, comme l'indique sa mâchoire. Sa morsure devait être une des plus puissantes du règne animal : Richard Forrest, paléontologue spécialiste des reptiles marins, l'a décrite comme « capable de couper une voiture en deux ».

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pliosauroidea
 Pliosaurus funkei
 Monstre d'Aramberri
 Liopleurodon
 Megalneusaurus

Liens externes 
  Un monstre marin sur la côte anglaise - Sciences & Avenir, 
  Colossal 'sea monster' unearthed - BBC News (vidéo)

Pliosaure
Plésiosaure du Jurassique
Reptile marin fossile européen
Taxon fossile décrit en 2013